Commonweal – amerykański magazyn katolicki
 The Commonweal – brytyjski dziennik
 Common Weal – szkocki think tank proniepodległościowy

Zobacz też 
 The Commonweal
 Commonwealth